Berkshire – hrabstwo w południowo-wschodniej Anglii, niedaleko Londynu
Miasta w USA:
 Berkshire – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Berkshire – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Berkshire (ang. Berkshire Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Berkshire (ang. Berkshire Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Berkshire (ang. Berkshire Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Berkshire (ang. Berkshire County) – w stanie Massachusetts
Inne:
 Berkshire Hathaway – holding
 berkshire – rasa świni domowej